È stata la prima edizione del torneo.

In finale Nicole Melichar e Xu Yifan hanno battuto Gabriela Dabrowski e Darija Jurak con il punteggio di 2-6, 7-5, [10-5].

Teste di serie 

  Nicole Melichar /  Xu Yifan (campionesse)
  Květa Peschke /  Demi Schuurs (quarti di finale, ritirate)

 Gabriela Dabrowski /  Darija Jurak (finale)
 Duan Yingying /  Desirae Krawczyk (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International 2020